— японская фамилия.
 Сугияма, Ай (род. 1975) — японская теннисистка.
 Сугияма, Кадзуко (род. 1947) — актриса озвучивания аниме (сэйю).
 Сугияма, Коити (род. 1931) — игровой композитор, стоявший у истоков серии Dragon Quest.
 Сугияма, Нориаки (род. 1976) — актёр и певец, специализирующийся в озвучивании аниме.
 Сугияма, Рюити (род. 1941) — японский футболист.
 Сугияма, Хадзимэ (1880—1945) — фельдмаршал Императорской армии Японии, начальник генерального штаба и министр армии в годы Второй мировой войны.